Ессекс (округ, Массачусетс)
Ессекс (округ, Нью-Джерсі)
Ессекс (округ, Нью-Йорк)
Ессекс (округ, Вермонт)
Ессекс (округ, Вірджинія)